Степа́н Степа́нович Бори́сов () — советский киноактёр.

Биография 
Отец (1879—1940) работал мастером на нефтеперерабатывающем заводе. Мать (1876—1952) — домохозяйка. В семье было 6 детей: Мария, Степан (Стефан), Андрей, Александра, Максим, Дмитрий.

Окончил Высшее начальное училище в Муроме в 1915 году.

Женился в 1919 году на Монике Ивановне Мозга (1901—1984). Дочь Евгения (1920—1944) скончалась от туберкулёза.

В 1921—1922 годах проходил службу в Красной армии.

В 1924 году поступил в Государственный техникум кинематографии, натурное отделение, окончил в 1927 году, специальность киноработник.

За год, с 1928 по 1929 год, окончил государственные технические курсы по специальности инструктор-механик.

С 1934 по 1952 работал в органах ОГПУ-НКВД-МВД на руководящей работе по автотранспорту: инспектор по технадзору, начальник авточасти, помощник начальника автоотдела, начальник автоотдела управлений строительства.

С 1947 года проживал в посёлке Поварово на улице Клубная.

Скончался в 1974, похоронен на старом кладбище в посёлке Поварово.

Творчество

Роли в театре 
 1918 — Анджело, тиран Падуанский (пьеса), Студия Ханжонкова — Гарольд
 1920 — Власть тьмы, Московский Передвижной Театр — Никита (режиссёр Ланской)
 1921 — Царь Фёдор Иоаннович (пьеса) — Голубь-отец (режиссёр Маевский)

Фильмография 

 1924 — Чёрное золото — шахтёр Серёга
 1925 — Трипольская трагедия — Петро
 1925 — Дон Диего и Пелагея — тюремный надзиратель
 1925 — Крылья холопа — опричник Васята
 1926 — Мать (фильм, 1926) — черносотенец
 1926 — Лесная быль (фильм, 1926) — польский вахмистр
 1927 — Лишённые дня — Ясень
 1928 — Булат-Батыр — Емельян Пугачёв
 1928 — Каторга (фильм, 1928) — молодой каторжанин
 1928 — Капитанская дочка (фильм, 1928) — Башкир
 1928 — Иван да Марья (фильм, 1928) — сосед Семён
 1932 — Курс автомобиля — лектор по электрооборудованию
 1954 — Школа мужества — партизан Семён
 1954 — Испытание верности — геолог Фомин
 1955 — Урок жизни — Влас Кондратьевич
 1955 — В квадрате 45 — оперативный работник
 1956 — Первые радости — жандарм
 1956 — Полюшко-поле — дядя Иван
 1957 — Необыкновенное лето — командир конницы
 1957 — Коммунист — член парткома
 1957 — Случай на шахте восемь — навалоотбойщик
 1958 — Идиот (Настасья Филипповна) — Залёжев
 1958 — Капитанская дочка — солдат
 1959 — Жизнь прошла мимо — бригадир
 1959 — Неподдающиеся — мастер
 1960 — Мичман Панин — вестовой ком. корабля
 1960 — Время летних отпусков — Шилов
 1960 — Повесть пламенных лет — колхозник
 1961 — А если это любовь? — Сергей Петрович
 1962 — Суд — бригадир
 1966 — Серая болезнь — друг отца
 1967 — Щит и меч — отец фройляйн-ефрейтора
 1970 — Сердце России — большевик
 1973 — Иван Васильевич меняет профессию — гусляр

Награды 
Государственные награды СССР

 Медаль «За трудовую доблесть» (2 мая 1944) № 22688 — За работу на строительстве железной дороги Сталинград-Саратов
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (13 ноября 1946) Г № 205055 — За работу в органах МВД в период Великой Отечественной войны
 Медаль «За трудовую доблесть» (2 июля 1948) В № 760784 — За работу на строительстве железной дороги на Дальнем Востоке

Ссылки 

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Мосфильм